Ламур — фамилия. Известные носители:
 Ламур, Дороти (1914—1996) — американская актриса.
 Ламур, Луис (1908—1988) — американский писатель, наиболее знаменитый и плодовитый автор вестернов.